Smardzewo puede referirse a los siguientes sitios:

 Smardzewo, Voivodato de Lubusz (Polonia del oeste)
 Smardzewo, Condado de Płock en el Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)
 Smardzewo, Condado de Płońsk en Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)
 Smardzewo, Voivodato de Pomerania Occidental (Polonia del noroeste)

Enlaces externos 

Localidades del voivodato de Pomerania Occidental
Localidades del voivodato de Mazovia